Мехсуд () — пуштунская фамилия. Известные носители:
 Мехсуд, Байтулла (1974—2009) — пакистанский террорист, лидер пакистанских талибов.
 Мехсуд, Хакимулла (1979—2013) — пакистанский террорист, лидер пакистанских талибов.

См. также 
 Мехсуды — пуштунское племя.